Long Hot Summer – singolo dei The Style Council del 1983
Long Hot Summer – singolo delle Girls Aloud del 2005
Long Hot Summer – singolo di Keith Urban del 2011